— японский певец и сэйю. Четыре раза получал награду Seiyu Awards и один раз Tokyo Anime Awards.

Окончил . С 2002 по 2016 год работал в компании Mausu Promotion, с 2016 года — фрилансер. Известен озвучиванием Себастьяна Михаэлиса (Black Butler), Дзётаро Кудзё (Stardust Crusaders), Сюкуро Цукисимы («Блич»), Эрвина Смита («Атака на титанов»), Сидзуо Хэйвадзимы («Дюрарара!!»), Дзюсимацу (), Синтаро Мидоримы (Kuroko no Basuke), Каина (Kakumeiki Valvrave), Нобуюки Санады (Samurai Warriors) и Т-киллера (Hataraku Saibou). Ведёт радиошоу Dear Girl Stories вместе с сэйю Хироси Камией.

Роли в аниме 

2002
 «Стальная тревога» — Сёта Сакамото

2003
 Ashita no Nadja — Массимо в 20 серии
 Black Jack — сотрудник Б
 Gensomaden Saiyuki — демон в 18 серии
 Godannar — Сугияма
 Rockman EXE Axess — Призмэн, Сёгимэн
 Scrapped Princess — Кидаф

2004
 Agatha Christie's Great Detectives Poirot and Marple — Гарольд в 23 серии
 Futakoi — Дзюнтаро Гонда
 Gensomaden Saiyuki — Бодзу
 Godannar SECOND SEASON — Сугияма
 Ninja Nonsense: The Legend of Shinobu — ниндзя номер 2
 Rockman EXE Stream — Призмэн, Кен
 Zatch Bell! — Гофурэ
 «Эльфийская песнь» — отец Коты

2005
 Air — Юкито Кунисаки, Сора
 Best Student Council — Юити Кимидзука
 Eyeshield 21 — Кэнго Мидзумати
 Fushigiboshi no Futagohime — Аарон
 Ginga Legend Weed — Кайт
 Hell Girl — Масая Катаока
 Noein: To Your Other Self — Энра
 Rozen Maiden ~träumend~ — Эндзю
 Starship Operators — Гото в серии 1
 «Кровь+» — Соримати

2006
 Gift 〜eternal rainbow〜 — Сакагути
 Higurashi no Naku Koro ni — Мамору Акасака
 Kashimashi: Girl Meets Girl — Асута Соро
 Mamoru-kun ni Megami no Shukufuku wo! — Мая Судо
 Night Head Genesis — Бэта
 Rec — Ёсио Хатакэда
 Red Garden — Ник
 «Блич» — Мабаси
 «Клинок ведьм» — Осада
 «Меланхолия Харухи Судзумии» — Ицуки Коидзуми

2007
 Ballad of a Shinigami — Мацумото в 6 серии
 Dragonaut -The Resonance- — Дзин Камисина
 Engage Planet Kiss Dum — Сю Айба
 Higurashi no Naku Koro ni Kai — Мамору Акасака
 Idolmaster: Xenoglossia — Нараба Дайдо
 Kaze no Stigma — Кадзума Ягами
 Kotetsushin Jeeg — Кэндзи Кусанаги
 Magical Girl Lyrical Nanoha StrikerS — Веросса Акоус
 Minami-ke — Хосака
 Rental Magica — Кагэдзаки
 Seto no Hanayome — Кай Микава

2008
 Black Butler (сезон первый) — Себастьян Михаэлис
 Chaos;Head — Дайсукэ Мисуми
 Minami-ke: Okawari — Хосака
 Monochrome Factor — Акира Никайдо
 Neo Angelique Abyss — Хюга
 Wagaya no Oinari-sama — Эбису

2009
 11eyes — Какэру Сацуки
 Hanasakeru Seishounen — Юджин де Волкан
 Miracle Train ~Oedo-sen e Yokoso~ — Идзаёи Цукисима
 Nyoron Churuya-san — Ицуки Коидзуми
 Pandora Hearts — Джек Безариус
 Suzumiya Haruhi-chan no Yuutsu — Ицуки Коидзуми
 Umineko no Naku Koro ni — Баттлер Усиромия
 «Меланхолия Харухи Судзумии» (2009) — Ицуки Коидзуми

2010
 Black Butler (сезон второй) — Себастьян Михаэлис
 Blood Jewel — Джек Джекерс
 Durarara!! — Сидзуо Хэивадзима
 Fortune Arterial — Кохэй Хасэкура
 The Legend of the Legendary Heroes — Сион Астал
 Starry Sky — Судзуя Тодзуки
 Shinrei Tantei Yakumo — Якумо Сайто
 Uragiri wa Boku no Namae wo Shitteiru — Хоцума Рэндзё

2011
 Bibliotheca Mystica de Dantalian — Хью Энтони Дисвард
 Blue Exorcist — Артур Огюст Ангел
 Working!! (сезон второй) — Дзюн Сато
 «Блич» (сезон шестнадцатый) — Сюкуро Цукисима

2012
 Brave 10 — Сайдзо Киригакурэ
 K — Куро Ятогами
 Kuroko no Basuke — Синтаро Мидорима
 Magi: Labyrinth of Magic — Синдбад
 The Prince of Tennis — Кадзуя Токугава

2013
 Brothers Conflict — Субару Асахина
 Kakumeiki Valvrave — Каин
 Karneval — Хирато
 Minami-ke: Tadaima — Хосака
 Tamako Market — Каору Ханасэ
 «Атака титанов» — Эрвин Смит

2014
 Black Butler: Book of Circus — Себастьян Михаэлис
 Black Butler: Book of Murder OVA — Себастьян Михаэлис
 Kamigami no Asobi — Аид (Гадес)
 JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders — Дзётаро Кудзё
 «Бездомный Бог» — Дайкоку
 New Initial D - Legend 1: Awakening — Рёсукэ Такахаси

2015
 Charlotte — Сюнсукэ Отосака
 JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders — Battle in Egypt — Дзётаро Кудзё
 Osomatsu-san — Дзюсимацу Мацуно
 Attack on Titan: Junior High — Эрвин Смит
 New Initial D - Legend 2: Racer — Рёсукэ Такахаси

2016
 JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable — Дзётаро Кудзё
 New Initial D - Legend 3: Dream — Рёсукэ Такахаси

2017
 Black Clover — Уильям Ванджанс
 NTR: Netsuzou Trap — Фудзивара
 Tsuredure Children — Хидэки Юкава
 «Атака титанов» (сезон второй) — Эрвин Смит
 «Дракорничная госпожи Кобаяси» — Фафнир

2018
 Hataraku Saibou — Т-киллер
 JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind — Дзётаро Кудзё
 «Атака титанов» (третий сезон) — Эрвин Смит

2019
 Ace of Diamond Act II — Масамунэ Хонго
 My Roommate Is a Cat — Куро
 Welcome to Demon School! Iruma-kun — Калего Набериус
 «Проза бродячих псов» (сезон третий) — Эйс

2020
 Somali and the Forest Spirit — Голем
 Higurashi no Naku Koro ni Go — Мамору Акасака

2021
 Life Lessons with Uramichi Oniisan - Матахико Нэкота
 Hataraku Saibou (второй сезон) — Т-киллер
 Higurashi no Naku Koro ni Sotsu  — Мамору Акасака
 «Дракорничная госпожи Кобаяси» (второй сезон) — Фафнир
 JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean — Дзётаро Кудзё

Дискография

Студийные альбомы 
 Kazahana (2009)
 STARTRAIN (2018)

Мини-альбомы 
 Hinemosu (2007)
 Up Stairs (2013)
 Down Stairs (2013)
 Doors (2015)

Достижения

Примечания

Ссылки 
 
 Дайсукэ Оно  на сайте Lantis

 Дайсукэ Оно   на сайте Japan Anime Music Lab